Reprezentacja Danii w unihokeju mężczyzn – drużyna reprezentująca Dania w rozgrywkach międzynarodowych w unihokeju mężczyzn.

Udział w imprezach międzynarodowych

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwach Świata

Kwalifikacje do MŚ

Zobacz też 
 Reprezentacja Danii w unihokeju kobiet

Linki zewnętrzne 

Dania
Unihokej w Danii
Duńskie reprezentacje narodowe